Dammsee bezeichnet:

 Dammsee (Nadrensee), einen See in der Gemeinde Nadrensee in Mecklenburg-Vorpommern
 Dammsee (Fürstenwerder), einen See in der Gemeinde Nordwestuckermark in Brandenburg